Новосёлово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новосёлово — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Казахстан 
 Новосёлово — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2000-е годы.

Россия 
 Новосёлово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Новосёлово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Новосёлово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Нижнешарденгское сельское поселение.
 Новосёлово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Покровское сельское поселение.
 Новосёлово — деревня Вологодском районе Вологодской области.
 Новосёлово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Городецкое сельское поселение.
 Новосёлово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Енангское сельское поселение.
 Новосёлово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Кичменгское сельское поселение.
 Новосёлово — село в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Новосёлово — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Новосёлово — упразднённая в 2001 году деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Новосёлово — упразднённая в 1994 году деревня в Зареченском сельском поселении Подосиновского района Кировской области.
 Новосёлово — упразднённая в 2000 году деревня в Утмановском сельском поселении Подосиновского района Кировской области.
 Новосёлово — упразднённая в 2012 году деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Новосёлово — посёлок в Парфеньевском районе Костромской области.
 Новосёлово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Новосёлово — село в Новосёловском районе Красноярского края.
 Новосёлово — деревня в Партизанском районе Красноярского края.
 Новосёлово — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Новосёлово — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Новосёлово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Новосёлово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Новосёлово — село в Убинском районе Новосибирской области.
 Новосёлово — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Новосёлово — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Новосёлово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Новосёлово — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Новосёлово — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Новосёлово — село в Томаринском районе Сахалинской области.
 Новосёлово — посёлок в Алапаевском районе Свердловской области.
 Новосёлово — посёлок в Таборинском районе Свердловской области.
 Новосёлово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Новосёлово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Новосёлово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Новосёлово — село в Колпашевском районе Томской области.
 Новосёлово — село в Ярковском районе Тюменской области.

См. также 
 Новосёлово — железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги.